Lane House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lane House (Georgia), ID-Nr. 76000655
 Lane House (Missouri), ID-Nr. 82005358
 Lane House (Pennsylvania), ID-Nr. 72001123